Dodurga (Bilecik), een gemeente in het Turkse district Bilecik
 Dodurga (Bolu), een dorp in het Turkse district Bolu
 Dodurga (Boyabat), een dorp in het Turkse district Boyabat
 Dodurga (Bozüyük), een gemeente in het Turkse district Bozüyük
 Dodurga (Çerkes), een dorp in het Turkse district Çerkes
 Dodurga (district), een district van de Turkse provincie Çorum
 Dodurga (Fethiye), een dorp in het Turkse district Fethiye
 Dodurga (Mudurnu), een dorp in het Turkse district Mudurnu
 Dodurga (Orta), een gemeente in het Turkse district Orta
 Dodurga (Sandıklı), een dorp in het Turkse district Sandıklı
 Dodurga (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çorum
 Dodurga (Tokat), een dorp in het Turkse district Tokat
 Dodurga (Ulus), een dorp in het Turkse district Ulus
 Dodurga (Yenimahalle), een dorp in het Turkse district Yenimahalle